Менедем:

 Менедем — греческий философ-киник.
 Менедем Эретрийский — греческий философ-сократик.
 Менадем — полководец Александра Македонского, погибший в битве у Политимета.